Гран-при Австралии 1999 года — первый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1999 года. Прошёл на автодроме в Альберт-парк в Мельбурне, Австралия. Соревнования состоялись 7 марта 1999 года.

Квалификация

Гонка 

Первый этап чемпионата мира 1999 года состоялся 7 марта в Австралии. Как и год назад, команда «McLaren» доминировала в квалификации (Мика Хаккинен занял поул-позицию, а Дэвид Култхард стоял на стартовом поле вторым), однако если скорости «серебряным стрелам» было не занимать, то надежность их оставляла желать лучшего: Култхард сошёл уже на четырнадцатом круге, а Хаккинен — на двадцать втором. Не блистал в гонке и Михаэль Шумахер, который смог финишировать только восьмым и последним из-за того, что его двигатель заглох на старте. Эдди Ирвайн, освобожденный, таким образом, от обязательств перед партнером по команде, выиграл гонку, на 1,026 с опередив Хайнца-Харальда Френтцена на «Jordan» и на 7,012 — Ральфа Шумахера на «Williams». Четвёртым стал Джанкарло Физикелла на «Benetton», пятым — Рубенс Баррикелло, пробившийся из последних рядов после такой же неприятности, как и у Шумахера-старшего. На шестом и седьмом местах расположились два гонщика «Arrows»: проводивший свою первую гонку в Формуле-1 Педро де ла Роса опередил чуть более опытного Тораносукэ Такаги.

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:32,112
 Старт был отложен из-за возникновения в машинах Рубенса Баррикелло и Джонни Херберта возгораний, вызванных утечкой масла. Баррикелло вышел на повторный старт на запасной машине, Херберту запасной машины не хватило и он не стартовал.
 Первая победа: Эдди Ирвайн (предыдущая первая победа - Мика Хаккинен, Гран-при Европы 1997 года, следующая первая победа - Рубенс Баррикелло, Гран-при Германии 2000 года)
 Первая гонка для Педро де ла Роса и первые очки в его карьере.
 Первая гонка для Рикардо Зонта и Марка Жене.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австралии